Колето има више значења:

 Колето (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колето (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику